Hrvatska:
 Debelo brdo (Dinara), dio masiva Dinare

BiH:
 Debelo brdo (brdo iznad Sarajeva), brdo iznad Sarajeva, u općinama Centar i Gornji Kovačići

Povezani članci:
 Debelo Brdo